Bussière kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bussière-Saint-Georges, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bussière-Poitevine, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bussière-Nouvelle, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bussière-Dunoise, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bussière-Boffy, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,